Serena  e Venus Williams erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno sconfitto in finale la coppia australiana formata da Ashleigh Barty e Casey Dellacqua per 7-61, 6-1.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (terzo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina  (terzo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (terzo turno)
  Liezel Huber /  Sania Mirza  (terzo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinali)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (campionesse)

  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (primo turno) 
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (secondo turno) 
  Cara Black /  Marina Eraković (secondo turno) 
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale) 
  Vania King /  Jie Zheng (terzo turno) 
  Daniela Hantuchová /  Marija Kirilenko (secondo turno, ritirate) 
  Hao-ching Chan /  Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)

Qualificate 

  Stéphanie Foretz Gacon /  Eva Hrdinová (secondo turno)
  María Irigoyen /  Paula Ormaechea (primo turno)

  Ioana Raluca Olaru /  Ol'ga Savčuk (secondo turno) 
  Valerija Solov'ëva /  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Wildcard 

  Anne Keothavong /  Johanna Konta (primo turno)
  Tara Moore /  Melanie South (primo turno)
  Samantha Murray /  Jade Windley (primo turno)

  Shahar Peer /  Yan Zi (primo turno) 
  Nicola Slater /  Lisa Whybourn (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013
WTA Tour 2013